Scleroprocta är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Edwards 1938. Scleroprocta ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Scleroprocta